— искусствовед, эксперт периода европейского Возрождения, доктор наук и преподаватель Мадридского Университета Комплутенсе, обладатель 8-го дана Айкикай. Китаура является основателем и руководителем Культурной ассоциации айкикай Испании (Asociación Cultural de Aikido en España), а также официальным представителем и тренером Айкикай Хомбу Додзё в Испании. В настоящее время Китаура возглавляет школу айкидо «Амэцути».

Биография 
Ясунари Китаура — выпускник японского Университета Васэда, получил докторскую степень в Мадридском университете Комплутенсе, защитив диссертацию «Система образов Эль Греко» в области истории искусства. Он опубликовал несколько книг и статей по истории европейского, японского и китайского искусства. Морфологический анализ произведений искусства европейского Возрождения привели его к открытию многочисленных связей в работах различных художников Древней Греции.

Китаура является прямым учеником создателя айкидо Морихэя Уэсибы и его сына Киссёмару Уэсибы. В 1967 году Китаура отправился в Мадрид, получив стипендию от министерства иностранных дел Испании для дальнейшего исследования истории европейского искусства. В этом же году он продемонстрировал айкидо в Испании.

Китаура внёс большой вклад в развитие и распространение айкидо не только по всей Европе (включая Россию), но и в Узбекистане. Стиль айкидо Ясунари Китауры характеризуется простотой и элегантностью движения. В его концепции айкидо использует сильные и энергичные движения, что создаёт динамичное и гармоничное объединение с ки (потоком энергии) атакующего. Теоретические основы этой концепции были подведены в выступлении Ясунари Китауры «Кимусуби» («Переплетение энергетических потоков»), приведенной на конференции за мир, которая проходила в 1994 году в испанском городе Герника. В своём выступлении Китаура привёл принципы гармоничного разрешения агрессивных конфликтов, позже описав их в книге «Заполнение пустоты» («Plenitud del vacío»).

В 2008 году Китаура получил награду от Министерства иностранных дел Японии за вклад в распространение японской культуры за рубежом.

Литература 

Книги:
 

 

 

 
 
Статьи:

Ссылки 
 Расписание в Додзё «Ametsuchi» 
 Собрание публикаций Dialnet 
 Библиотека Герциана. Общий каталог / Электронные библиотеки искусства Флоренция — Мюнхен — Рим 
 Энциклопедия Айкидо
 Биография Ясунари Китауры

Источники 

Мастера боевых искусств
Тренеры Японии
Искусствоведы Японии
Выпускники университета Васэда
Преподаватели Мадридского университета Комплутенсе